Bene Merenti oder Benemerenti (lateinisch „dem Wohlverdienten“) ist der Name folgender Auszeichnungen:

 Benemerenti (Päpstliche Verdienstmedaille)
 Bene Merenti-Orden des Regierenden Hauses, Medaille des Hohenzollernschen Fürstentums
 Gedenkmünze Bene Merenti, höchste Auszeichnung der Stadt Lübeck
 Medaille bene merenti (Rumänien), Auszeichnung für Wissenschaft und Kunst
 Medaille Bene merenti (in Gold, Silber oder Bronze), Auszeichnung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
 Medaille Bene Merenti (in Gold, Silber oder Bronze) der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 Medaille bene merenti (in Gold, Silber oder Bronze) der Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 Universitätsmedaille Bene merenti der Universität Regensburg